«Звёздный инспе́ктор» — художественный фильм режиссёров Марка Ковалёва и Владимира Полина, снятый на киностудии «Мосфильм» в 1980 году.

Сюжет 
Далёкое будущее.

Неизвестный боевой космический корабль, позднее опознанный как «Антарес», собственность компании «Майнтхаус», совершил немотивированное нападение на базу Международной космической инспекции и уничтожил её. Расследование этого события было поручено Сергею Лазареву, который вместе с товарищами на патрульном корабле «Вайгач» прибыл к месту инцидента.

Звёздные инспекторы установили, что причины случившегося следует искать в загадочном исчезновении несколько лет назад группы учёных во главе с талантливым биологом Аугусто Мичелли.

По заданию компании «Майнтхаус» в обстановке глубочайшей секретности была закончена работа над действующим образцом искусственного мозга, который вышел из-под контроля и поработил своих создателей. Искусственный разум пытается завладеть мозгом экипажа патрульного корабля, но у них есть «эффект Орлова», который на три часа может защитить от каппа-излучения…

История создания 
Работа над фильмом началась в 1978 году, первое рабочее название — «О чём говорили киты». Всего было написано девять вариантов сценария.

Съёмки проходили в 1979 году под Керчью в карьере у с. Приозёрное и Царском кургане (Аджи-Мушкай), в Карстовых пещерах в Чехословакии и четвёртом павильоне «Мосфильма». Весомую часть составляют комбинированные съёмки, выполненные Б. Травкиным, в том числе в придуманной им технике ФОКАЖ (форма, образованная контактом активных жидкостей).

В ролях 

 Владимир Ивашов — Сергей Лазарев
 Юрий Гусев — Глеб Скляревский
 Тимофей Спивак — Карел Зденек
 Валентина Титова — Марджори Хьюм
 Эммануил Виторган — Дуглас Кобер
 Вилнис Бекерис — Стив Уилкинс
 Борис Казин — комментатор
 Вячеслав Гостинский — адвокат
 Хазраил Шумахов — Луис Ревера
 Александр Роговин — председатель международной ассоциации

 В эпизодах

 Леонид Кмит
 Юламей Скотт
 Валерий Лысенков
 Валентин Кулик
 Николай Бриллинг
 Николай Кейль
 Жанна Агасян ''(в титрах — Ж. Агосян)
 Константин Захаров
 О. Чижикова
 Александр Горбатов

Съёмочная группа 

 Авторы сценария: Борис Травкин, Марк Ковалёв, Владислав Смирнов
 Режиссёры-постановщик: Марк Ковалёв, Владимир Полин
 Оператор-постановщик: Владимир Фастенко
 Художник-постановщик: Виталий Гладников
 Композитор: Борис Рычков
 Звукооператор: Николай Калиниченко
 Режиссёр: Владимир Берёзко
 Операторы: В. Милиоти, А. Межеков
 Художник по костюмам: В. Годин
 Художник-гримёр: Е. Ямром
 Монтажёр: Л. Князева
 Редактор: Э. Смирнов
 Комбинированные съёмки:
 Оператор: Борис Травкин
 Художник: Валентин Гласс
 Консультант: Николай Рукавишников
 Текст песен: Хуан Боскан, Игорь Шаферан
 Инструментальная группа Б. Рычкова
 Солисты: Леонид Белый, Владимир Мозенков, Людмила Ларина
 Директор: Артём Маклозян

Примечания

Ссылки 
 
 
 «Звёздный инспектор» на портале Кино-Театр.Ру

Фильмы СССР 1980 года
Фильмы студии «Мосфильм»
Фантастические фильмы 1980 года
Научно-фантастические фильмы СССР
Фильмы-драмы СССР
Фильмы об искусственном интеллекте